Een verkeersweg:
 N120 (België)
 N120 (Frankrijk)
 N-120 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing